Список послов иностранных государств в России.

В Российской Федерации аккредитованы главы дипломатических представительств 162 стран. Подавляющее большинство из них возглавляют посольства, расположенные в Москве (см. Список дипломатических представительств в Москве). В то же время ряд послов аккредитованы в России по совместительству и имеют резиденцию в другом государстве.

В таблице перечислены главы дипломатических представительств, аккредитованных в Российской Федерации, с упоминанием резиденций за пределами России.

См. также 

 Список послов в Казахстане

Примечания

Ссылки 
 Дипломатические и консульские представительства зарубежных государств в России (по состоянию на 26 марта 2008 года)
 Список руководителей дипломатических и консульских представительств зарубежных государств в России (по состоянию на 26 марта 2008 года)
 Верительные грамоты вручили Президенту Российской Федерации послы 10 стран

Внешняя политика России
Послы других стран в России